El nombre castillo de Salvatierra puede referirse a diferentes castillos españoles de construcción musulmana:

 Castillo de Salvatierra (Villena), en la provincia de Alicante.
 Castillo de Salvatierra (Ciudad Real), en Castilla-La Mancha.
 Castillo de Salvatierra (Cazorla), en la provincia de Jaén.